Юдинцев — фамилия; имеет женскую форму Юдинцева.

Известные носители:
 Юдинцев, Иван Семёнович (1894 — 1965) — советский военачальник, генерал-майор (1942 год).